Mannermaa est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1921-1998), architecte d'intérieur finlandais
Tuomo Mannermaa (1937-2015), théologien finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois